Позен () — топоним, а также фамилия.

Топоним 
 Позен — немецкое название польского города Познань, а также другие территориальные образования с центром в этом городе:
 Позен — прусская провинция (1815—1919), с 1871 года в составе Германии
 Позен (1815—1919) — административный округ в одноимённой прусской провинции
 Позен (1939—1945) — административный округ в рейхсгау Вартеланд в нацистской Германии
  — район в Пруссии (1815—1887) и в рейхсгау Вартеланд в нацистской Германии (1939—1945)

Персоналии 
 Позен, Зак (род. 1980) — американский модельер.
 Позен, Леонид Владимирович (1849—1921) — украинский скульптор-передвижник, действительный член Императорской академии художеств, сенатор.
 Позен, Михаил Павлович (1798—1871) — русский государственный деятель, участник крестьянской реформы 1861 года.

См. также 
 SMS Posen (1908) — немецкий корабль периода Первой мировой войны